ESB peut faire référence à :
 Empire State Building, un gratte-ciel new-yorkais ;
 encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle, une infection dégénérative du système nerveux central des bovins ;
 , un registre d'élevage européen pour les espèces menacées ;
 , une technologie informatique middleware permettant à des applications hétérogènes d'interagir ;
 École supérieure du bois, une école d'ingénieurs de Nantes ;
 Electricity Supply Board, l'entreprise publique chargée de la distribution d'électricité en Irlande ;
 aéroport international Esenboğa, à Ankara, en Turquie, selon le code AITA des aéroports;
 enceinte de sécurité biologique, aussi appelé poste de sécurité microbiologique.